Ayerbe hace referencia a varios artículos:

Lugares
Ayerbe, villa en la provincia de Huesca, España.

Personas 
 Pedro I de Ayerbe (1240-1318), hijo de Jaime I el Conquistador.
 Asís G. Ayerbe (1978), fotógrafo español.

Título nobiliario 
 Marquesado de Ayerbe, título nobiliario español creado en 1750 por el rey Fernando VI.